Charles Albanel (1616-1696), un prêtre jésuite et un explorateur français en Nouvelle-France ;
 Christine Albanel (1955-), une haute fonctionnaire et femme politique française.

 Albanel, une municipalité du Québec, situé dans la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine et la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 lac Albanel, un lac situé à l'Est du Lac Mistassini, au Québec.